Mooie dag (BLØF), een single van BLØF uit 2002
 Mooie dag (Jayh), een single van Jayh uit 2014